Средства массовой информации в Набережных Челнах представлены прессой, телевидением и радиовещанием.  По состоянию на 2013 год в городе зарегистрировано 64 средств массовой информации.

Газеты 
В настоящее время издаётся несколько газет (не считая рекламных):
 «Челнинские известия» — одно из старейших городских изданий. Выходит с декабря 1930 года. В разные годы газета носила название «Трактор», «Знамя коммунизма». В настоящее время 90% тиража газеты  распространяется по подписке. Газета является муниципальной и находится под контролем местной мэрии..
 «Челны ЛТД» — первая частная городская газета, основана в ноябре 1993 года. Прекратила своё существование в мае 2017 года.
 «Вечерние Челны» — выпускалась с 7 ноября 1996 по декабрь 2020 года, являлась одним из самых популярных и авторитетных независимых городских изданий.
 «АвтоCity» — издается с 2001 года. Прекратило существование в 2016 году.
 «Вести КАМАЗа» — Информационный портал «Вести КАМАЗа». Бумажная версия газеты выходит с 1973 года.
 «Автопремьера»
 «Азатлык»
 «Бизнес-класс/Современность»

Журналы

Телеканалы 
В Набережных Челнах можно принимать российские телевизионные каналы, республиканские каналы, все российские и международные каналы спутникового и кабельного телевидения. Помимо общероссийских в городе работают местные телеканалы «Чаллы-ТВ», «РЕН ТВ - Набережные Челны», «Эфир», «Кама ТВ». 

Полный список телеканалов:

Услуги кабельного телевидения представляются компаниями Таттелеком, МТС, ЭР-Телеком, Телесет.

Радиостанции 
В городе работают следующие радиостанции:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт газеты «Вести КАМАЗа»
 Официальный сайт газеты «Челны ЛТД»
 Официальный сайт газеты «Челнинские известия»
 Официальный сайт газеты «Вечерние Челны»
 Официальный сайт телекомпании «Чаллы-ТВ»
 Официальный сайт телекомпании «Эфир»
 Полный список газет Набережных Челнов